est la formule brute de plusieurs isomères :

Hexose
 aldohexose, 8 paires d'énantiomères
 allose, numéro CAS , racémique
 D-allose, numéro CAS 
 L-allose, numéro CAS  
 altrose, numéro CAS , racémique
 D-altrose, numéro CAS 
 L-altrose, numéro CAS  
 glucose, numéro CAS , racémique 
 D-glucose, numéro CAS 
 L-glucose, numéro CAS 
 mannose, numéro CAS , racémique 
 D-mannose, numéro CAS  
 L-mannose, numéro CAS 
 gulose, numéro CAS , racémique
 D-mannose, numéro CAS 
 L-mannose, numéro CAS 
 idose, numéro CAS , racémique
 D-idose, numéro CAS 
 L-idose, numéro CAS 
 galactose, numéro CAS , racémique
 D-galactose, numéro CAS 
 L-galactose, numéro CAS 
 talose, numéro CAS , racémique
 D-talose, numéro CAS 
 L-talose, numéro CAS 
 cétohexose, 4 paires d'énantiomères
 psicose ou allulose, numéro CAS , racémique
 D-psicose, numéro CAS  
 L-psicose, numéro CAS 
 fructose ou gluculose, numéro CAS , racémique
 D-fructose, numéro CAS  
 L-fructose, numéro CAS  
 sorbose ou gululose, numéro CAS , racémique
 D-sorbose, numéro CAS 
 L-sorbose, numéro CAS 
 tagatose ou galactulose, numéro CAS , racémique
 D-tagatose, numéro CAS 
 L-tagatose, numéro CAS 
Inositol ou Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexol
 allo-inositol, numéro CAS 
chiro-inositol, numéro CAS , racémique
 D-chiro-inositol, numéro CAS 
 L-chiro-inositol, numéro CAS 
 cis-inositol, numéro CAS 
 épi-inositol, numéro CAS 
 muco-inositol, numéro CAS 
 myo-inositol, numéro CAS 
 néo-inositol, numéro CAS 
 scyllo-inositol, numéro CAS 
 Ose acide
 Acide isosaccharinique